Wehmeyer se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Lewis Edgar Wehmeyer
 Uta Wehmeyer